Stamler ist der Familienname folgender Personen:

 Bretton Stamler (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeremiah Stamler (1919–2022), US-amerikanischer Kardiologe
 Johann Heinrich Stamler (1632–1692), ostfriesischer Kanzler

Siehe auch:

 Stammeln
 Stammler